Sacco kan som auktorsförkortning betyda:

 Federico Sacco
 José da Costa Sacco

Robotskapade auktorsförkortningar